Die Heilbronn Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Januar 2014 in Talheim bei Heilbronn, Deutschland stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. Januar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Andrea Arnaboldi
 Grzegorz Panfil
 Mirza Bašić
 Jan Mertl

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Martin Fischer

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 27 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 37 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 110 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Talheim (Landkreis Heilbronn)